Heuberg kan syfta på:

 Lager Heuberg – en truppövningsplats för Bundeswehr

Geografi

Österrike 

 Heuberg (kulle i Österrike, Wien), Wien Stadt, 
 Heuberg (berg i Österrike, Salzburg), Politischer Bezirk Salzburg-Umgebung, 
 Heuberg (berg i Österrike, Burgenland), 

Robotskapade Österrikeförgreningar